Venilia: genere di molluschi nudibranchi
Venilia (mitologia): ninfa della mitologia romana.